Talk bezeichnet:

 ein Mineral, siehe Talk (Mineral)

 eine öffentliche Plauderei oder Diskussion, siehe Talkshow 
 einen Unix-Befehl, siehe Unix-Kommandos #Kommunikation
 eine VoIP- und Instant-Messaging-Software von Google, siehe Google Talk
 ein Album der Progressive-Rock-Band Yes, siehe Talk (Album)

Siehe auch:

 Talg – das Körperfett von Wiederkäuern
 Small Talk